Битва за Дніпро — військова кампанія СРСР проти країн Осі у 1943 році в ході Другої світової війни на річці Дніпро.
 Битва за Дніпро — нейзильберова монета НБУ номіналом 5 грн.
 Битва за Дніпро — срібна монета НБУ номіналом 50 грн.
Битва за Дніпро —  документальний багатосерійний фільм, в якому йдеться про події в Дніпропетровську протягом півроку після сепаратистських виступів і російської агресії 2014.

Битва за Дніпро